Corbin Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Corbin Hill (Connecticut)	
 Corbin Hill (Indiana)	
 Corbin Hill (Dutchess County, New York)	
 Corbin Hill (Montgomery County, New York)	
 Corbin Hill (Tennessee)